Басир Хабибович Алиев (род. 1949, село Урахи (дарг. — Хӏурехъи), Дагестан — умер 6 января 2021 года, Махачкала Республика Дагестан) — советский и российский учёный, экономист в области финансов, , профессор. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель науки и экономист Республики Дагестан.

Биография 
Родился в 1949 г. в селе Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР. По национальности — даргинец.

Окончил Урахинскую среднюю школу, далее Дагестанский государственный университет (технологический и экономические факультеты)

В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 г. — докторскую. Темы диссертаций относились к проблемам формирования и реализации промышленной и налоговой политики.

С 1997 по 2003 г.г. — доцент, старший преподаватель и зав. кафедрой ДГУ ; С 2003 по 2009 г.г. — декан финансово-экономического факультета ДГУ.

Басир Алиев избирался членом научно-методического совета по экономическим специальностям Минобрнауки России.

В 2014 году избран членом Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауке РФ.

Также в 2014 г. был избран председателем Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим специальностям.

В 2017 по данным РИНЦ Алиев Б. Х. в третий раз вошел в Топ-100 самых продуктивных российских учёных из более чем 40 000 экономистов России.

Академик Российской Академии Естествознания. Под его руководством защищены 4 докторских и 21 кандидатских диссертаций.

Скончался 6 января 2021 г. в РКБ г. Махачкала от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией. Похоронен в родном селе Урахи.

Награды и звания 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Заслуженный деятель науки Республики Дагестан.
 Заслуженный экономист Республики Дагестан.
 Почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Источники

Ссылки 
 ДГУ. Алиев Басир Хабибович
 Список академиков Российской Академии Естествознания
 Дагестанский преподаватель вошел в ТОП-100 самых продуктивных российских ученых. Алиев Б. Х.
 Махачкалинские известия. Басир Алиев - заслуженный работник высшей школы РФ.

Выпускники экономического факультета Дагестанского государственного университета
Преподаватели Дагестанского государственного университета
Заслуженные деятели науки Республики Дагестан